Internationale is de naam van een socialistisch strijdlied en van een aantal historische arbeidersbewegingen en congressen. Zie hiervoor:
 Internationale (lied)
 Eerste Internationale (1864 in Londen)
 Tweede Internationale (1889 in Parijs)
 Derde of Communistische Internationale, de Komintern (1919 in Moskou)
 Vierde Internationale (1938 in Genève)

Latere politieke stromingen:
 Socialistische Internationale
 Centrumdemocratische Internationale
 Liberale Internationale
 Internationale Democratische Unie (conservatief)
 Internationale Liga van Religieus-Socialisten (Religieus-Socialistische Internationale)

Overig
FC Internazionale Milano, Italiaanse voetbalclub